Молинос има више значења:

 Молинос (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Молинос (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику